Germigney, commune française du Jura
 Germigney, commune française de la Haute-Saône